Kabloukov (Каблуков) est un patronyme russe:
Ilia Kabloukov (1988-) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe